Die Bermuda Open 2004 fanden vom 15. bis 20. März 2004 auf den Bermudas statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2003/04 und gehörte zur Kategorie 5 Star. Es war mit 56.250 US-Dollar Preisgeld dotiert.

Turniersieger wurde Lee Beachill, der an Position vier gesetzt ins Turnier gestartet war. Er besiegte im Endspiel David Palmer mit 15:11, 15:9 und 15:10 und gewann damit den sechsten Titel seiner Karriere auf der World Tour.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Nicholas Kyme einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2003/04
Squashturnier in Bermuda